Die ACBS-Snookerasienmeisterschaft 2010 war ein kontinentales Billardturnier zur Ermittlung des Snooker-Asienmeisters 2010. Das Turnier wurde vom 8. bis zum 15. Mai 2010 von der Asian Confederation of Billiard Sports im Maneechan Resort im thailändischen Chanthaburi ausgetragen. Sieger wurde der Thailänder Issara Kachaiwong, dem im Finale ein Sieg über den Pakistaner Muhammad Sajjad gelang. Dieser spielte seinerseits mit einem 134er-Break das höchste Break des Turnieres.

Modus 
Es nahmen insgesamt 40 Spieler teil, die zu Beginn des Turnieres für eine Gruppenphase in acht Fünfer-Gruppen eingeteilt wurden. In jeder Gruppe spielte jeder Teilnehmer einmal gegen jeden seiner Gegner. Am Ende rückten die beiden besten Spieler in die Finalrunde vor, in der der Turniersieger per K.-o.-System ermittelt wurde. Ferner wurde auch ein Spiel um Platz 3 ausgetragen.

Finalrunde 
Die Finalrunde fand mit aufsteigenden Best-of-Modi statt.

Finale 
Das Endspiel der Asienmeiusterschaft 2010 zwischen Muhammad Sajjad und Issara Kachaiwong begann als offene Partie, in der sich beide Spieler mit der Führung abwechselten. Erst beim Stande von 3:3 gelang es dem Thailänder, das Spiel an sich zu reißen. Mit mehreren hohen Breaks gewann er die nächsten vier Frames und kürte sich so zum Asienmeister. Als solcher erhielt Issara Kachaiwong anschließend die Startberechtigung für die Saison 2010/11 der professionellen World Snooker Tour. Auch der drittplatzierte Thanawat Tirapongpaiboon wurde anschließend Profispieler, allerdings über eine gesonderte Nominierung des ausrichtenden asiatischen Verbandes ACBS.

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten elf Spieler insgesamt 20 Century-Breaks. Das höchste gelang dem Pakistaner Muhammad Sajjad mit 134 Punkten, mit vier Stück gelangen ihm auch die meisten.

Weblinks 
 Turnierübersicht bei CueTracker (englisch)

Einzelnachweise 

2010
Snookerveranstaltung 2010
Billardturnier in Thailand
Sport (Chanthaburi)